Телебачення в Угорщині з'явилося у 1957. Передача в кольорі дебютувала 1971-го. В Угорщині був лише один телевізійний канал до 1973. В середині 1990-х років  було запроваджено приватне і комерційне мовлення.

Телеканали FTA 

 M1
 M2/Petőfi TV
 M3
 M4 Sport
 Duna TV
 Duna World
 RTL
 TV2 (Угорщина)
 EuroNews
 RTL Kettő (Також на DVB-T)
 RTL Három (Також на DVB-T)
 Super TV2 (Також на DVB-T)

Кабельне телебачення

Загальні і розваги 
 Cool TV (Також на DVB-T)
 Viasat 3 (Також на DVB-T)
 FEM3 (Також на DVB-T)
 TV4
 Comedy Central (Також на DVB-T)
 Viasat 6 (Також на DVB-T)
 STORY4
 Galaxy4
 Mozi+ (Також на DVB-T)
 Comedy Central Extra
 PAX TV
 d1 TV (Також на DVB-T)
 Life TV
 Ozone TV
 Bonum TV (Також на DVB-T)
 Hatos csatorna (Також на DVB-T)
 E! Entertainment
 Fashion TV

Новини і політика 
 Hír TV (Також на DVB-T)
 ATV (Також на DVB-T)

Спорт 
 Sport 1 (Також на DVB-T)
 Sport 2 (Також на DVB-T)
 Extreme Sports Channel
 Eurosport
 Eurosport 2
 Auto Motor Sport
 Motors TV
 Sky Sports F1 (HD)

Документальне 
 Discovery Channel (Також на DVB-T)
 Discovery Science (Також на DVB-T)
 TLC (Також на DVB-T)
 Investigation Discovery
 Animal Planet (Також на DVB-T)
 National Geographic (Також на DVB-T)
 National Geographic Wild
 Travel Channel
 CBS Reality
 BBC Entertainment
 BBC Earth
 Viasat History (Також на DVB-T)
 Viasat Explore (Також на DVB-T)
 Viasat Nature
 TV Paprika (Також на DVB-T)
 Spektrum (Також на DVB-T)
 Spektrum Home
 Fishing & Hunting (Також на DVB-T)
 History (Також на DVB-T)
 Da Vinci Learning (Також на DVB-T)
 FIX tv
 Food Network
 Sundance Channel

Музика 
 Sláger TV (Також на DVB-T)
 Muzsika TV (Також на DVB-T)
 MTV
 VIVA Hungary
 MTV Music
 MTV Base
 MTV Hits
 MTV Rocks
 MTV Dance
 VH1
 VH1 Classic
 UTV (на Digi TV)
 Mezzo

Діти 
 Minimax (Також на DVB-T)
 Jim Jam
 Nickelodeon Hungary
 Nick Jr.
 Cartoon Network (Також на DVB-T)
 Boomerang
 Disney Channel (Jetix; Також на DVB-T)
 Disney Junior
 Disney XD

Кіно 
 Film+ (Також на DVB-T)
 RTL Gold
 Sorozat+
 AXN (Також на DVB-T)
 AXN Black
 AXN White
 HBO (Також на DVB-T)
 HBO 2
 HBO Comedy
 Cinemax
 Cinemax 2
 Film Mania
 Film Cafe
 AMC
 Universal Channel (Також на DVB-T)
 Filmbox
 Filmbox Premium
 Filmbox Family
 Filmbox Plus
 Paramount Network Hungary (Також на DVB-T)

HD TV 
 RTL HD

 TV2 HD
 M1 HD
 M2 HD
 M4 Sport HD
 Duna HD
 Duna World HD
 Cool HD
 Film+ HD
 RTL Kettő HD
 Super TV2 HD
 FIXHD
 Digi Sport 1 HD
 Digi Sport 2 HD
 Digi Sport 3 HD
 Digi Film HD
 Digi Life HD
 1Music Channel HD
 ATV HD
 Animal Planet HD
 TLC HD
 Discovery HD
 AXN HD
 Filmbox HD
 MTV Live HD
 HD
 Comedy Central HD
 Spektrum HD
 Nat Geo HD
 HISTORY HD
 SPORT1 HD
 SPORT2 HD
 Nick HD
 CN HD
 Viasat History
 HBO HD
 Sundance Channel HD

Регіональне 
 Csepp TV
 Csaba TV
 DSTV Hungary
 Főnix TV
 Gyula Televízió
 Kölcsey TV
 Keszthely TV
 Pannon TV
 Williams TV

Для дорослих 
 SuperOne HD (Також на DVB-T)

Найпопулярніше 
Перегляди, 2014:

Посилання